A categoria Selos da Guiné-Bissau inclui os selos emitidos na Guiné-Bissau para circulação no país, a partir da independência, em 1974.

A primeira emissão do novo país, após a sua independência como colónia de Portugal, foi em 1975, com a sobretaxação dos selos da "Província da Guiné" de 1973: OMI-OMM Meteorologia, que se mantiveram em circulação até Novembro de 1974. Os selos da época colonial continuaram a circular até Março de 1975. A primeira emissão nova da Guiné-Bissau teve a designação "Primeiro Aniversário da Proclamação do Estado".

Selos da Guiné-Bissau 
Emissões comemorativas
 1974-1989
 1990-1999
 2000-2009

Emissões base
 Emissões base

Outras emissões
 Blocos
 Etiquetas
 Vinhetas

Outros
 Reimpressões
 Provas
 Erros
 Falsos

Ver também 
 Filatelia